Smolík je české příjmení, které nosí více různých osobností:

 Bohumil Smolík (1943–2008) – československý fotbalista
 František Smolík (rozcestník) – více osob
 Jakub Smolík (* 1959) – český zpěvák
 Jan Smolík (* 1942) – český sportovec, cyklista
 Josef Smolík (rozcestník) – více osob
 Klára Smolíková (* 1974) – česká spisovatelka, scenáristka komiksových příběhů, publicistka
 Ladislav Smolík (1895–1960) – český vodohospodář a vysokoškolský pedagog
 Marta Smolíková (* 1965) – česká kurátorka, historička umění a publicistka
 Milada Smolíková (1891–1972) – česká herečka
 Oldřich Smolík (* 1962) – český fotbalista
 Robert Smolík (* 1977) – český výtvarník, divadelník a vysokoškolský pedagog
 Ruprecht F. X. Smolík, nebo Rupert František Smolík (1832–1887) – kněz, politik a pedagog
 Vincenc Rupert Smolík (1857–1902) – český sochař, řezbář a medailér
 Vlastimil Smolík (1945–1994) – český žokej

jiný význam
 Rodina Smolíkova – kreslená fiktivní rodina z maďarského animovaného seriálu

Smolík bylo používáno jako příjmení lidí, sbírajících smůlu na vysmolování dřevěných nádob, lýkových košů, používaných při hašení požárů či lodí. Smolík, z čeština smola / polsky smoła, smołka = dehet / Pech, Teer. Německé varianty jsou Schmolik, Schmolka / Schmolke, Schmucfink ale také Smolka.

Externí odkazy 
 

Česká příjmení